OSM steht für:
 OSM (Minen), russische militärische Springminen
 Flughafen Mossul im Irak (IATA-Code)
 Obere Süßwassermolasse, eine Sedimentart
 omnibus sacramentis morientium (lat. „mit allen Sterbesakramenten“), siehe Krankensalbung
 Oncostatin-M, ein Protein
 Online Soccer Manager, ein Fußballmanager-Spiel von Gamebasics
 On Site Management, eine Form des Outsourcings
 OpenStreetMap, ein Open-Source-Projekt mit dem Ziel, freie Karten für den kompletten Globus zu erschaffen
 Orchestre symphonique de Montréal, das Symphonieorchester der kanadischen Stadt Montreal
 Ordo Servorum Mariae, siehe Serviten (katholischer Orden)
 Orthopädieschuhmachermeister, siehe Orthopädieschuhmacher
 Osmolarität, ein Maß für den osmotischen Druck
 Off Screen Model, ein hierarchisches, baumartiges Modell von Elementen einer GUI z. B. für einen Screenreader 
 OSM Maritime Group, eine große norwegische Reederei  

.osm bezeichnet
 ein Dateiformat für OpenStreetMap-Karten

Abkürzung